Леонид Бутенко:
 Бутенко, Леонид Михайлович (1948—2018) — советский и украинский хоровой дирижёр, главный хормейстер Одесского национального академического театра оперы и балета (c 1974), заслуженный деятель искусств УССР (1987).
 Бутенко, Леонид Яковлевич (1924 — ?) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Одесского городского комитета КПУ.